Чемпіонат Шотландії з футболу 2000-01 у Прем'єр-лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 104-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул за сім турів до закінчення чемпіонату здобув «Селтік».

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гіберніан взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як фіналіст Кубку Шотландії 2000—2001.

Позначення:

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на rsssf 

2000-01
Шотландія
Шотландія
2000 у британському спорті
2001 у британському спорті